Джалпайгури:

 Джалпайгури — город в индийском штате Западная Бенгалия.
 Джалпайгури — округ в индийском штате Западная Бенгалия.